Goliat – postać biblijna, wojownik filistyński;
 Goliat – powieść Scotta Westerfelda;
 Goliat (Goliathus) – rodzaj chrząszczy;
 Goliat płochliwy, żaba goliat (łac. Conraua goliath) – gatunek płazów bezogonowych;
 Goliat – szwedzki serial animowany;
 Goliat (produkcja telewizyjna) – produkcja telewizyjna która mieści się w Radomiu gdzie w latach '90 produkowała odcinki m.in. programu Disco Polo Live dla Polsatu. Ostatnio wyprodukowała program Imperium Disco Polo w Polsacie Play

Zobacz też 
 Goliath